Натуральне число 1694
 1694 рік до нашої ери
 1694 рік нашої ери